Fermi kan avse:

 Fermi – en biljarddels meter, se femtometer
 Fermis paradox – motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum och den brist på bevis för intelligent liv på andra platser
 Fermi Gamma-ray Space Telescope – ett rymdbaserat teleskop avsett för kosmisk gammaastronomi
 8103 Fermi – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Enrico Fermi (1901–1954), en italiensk fysiker